Sawadski ist der Familienname folgender Personen:

 Dsmitryj Sawadski (1972–2000), weißrussischer Kameramann
 Edwald Abramowitsch Sawadski (1927–2005), russischer Festkörperphysiker
 Juri Alexandrowitsch Sawadski (1894–1977), sowjetischer Schauspieler

Siehe auch:
 Sawatzki
 Sawatzky
 Zawadski
 Zawadzki
 Zawadzky